

Населені пункти та їхні частини

 Єзьоркі — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єзьоркі — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єзьоркі — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Єзьоркі — частина села Люшовиці в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Єзьоркі — частина села Великий Клінч у гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Єзьоркі — частина села Пескі в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Єзьоркі — частина села Крочице в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Єзьоркі — частина села Ґіжиці в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — колонія в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — осада в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Єзьоркі — осада в гміні Ґосьцино Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Єзьоркі — лісова осада в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки